Wetz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Wetz (* 1958), deutscher Philosoph
 Johann Fidelis Wetz (1741–1820), deutscher Maler
 Richard Wetz (1875–1935), deutscher Komponist, Dirigent, Musikpädagoge und Musikschriftsteller
 Wolfgang Wetz (1903–1945), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Wetz ist das Pseudonym von:
 Werner Zihlmann (* 1961), Schweizer Künstler